Чемпионат Супер-Формулы 2019 года стал тридцать третьим сезоном в истории высшего японского турнира на машинах с открытыми колёсами, а также шестым сезоном Супер-Формулы. Сезон начался 21 апреля на трассе Судзука, и закончился 27 октября в том же месте.

В этом году дебютировала Dallara SF19 - новая версия болида, но несмотря на значительные обновления конфигурация двигателя осталась такой же, как и на предыдущем болиде.

Ник Кэссиди завоевал свой первый чемпионский титул в этой серии, опередив действующего чемпиона Наоки Ямамото в заключительной гонке чемпионата на Судзуке. Впервые с 2012 года командный приз достался DoCoMo Team Dandelion Racing, за этот коллектив выступали Наоки Ямамото и Ниреи Фукузуми.

Команды и пилоты

Календарь
Предварительный календарь был опубликован в августе 2018, а официальный стал известен только в декабре того же года.

Результаты гонок

Положения в чемпионате 
Система начисления очков

Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки
Официальный сайт чемпионата японской Супер-Формулы 

2019 год в автоспорте
Супер-Формула
Спорт в Японии в 2019 году
Сезоны Супер-Формулы